Otok kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Otok, ort, Srijem, 
 Otok (samhälle), Dalmatien,

Österrike 

 Maria Wörth, kommun, Kärnten, Politischer Bezirk Klagenfurt Land, 

Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar